Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Heineken Trophy) van 1998 vond plaats van 15 tot en met 20 juni 1998 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Voor het eerst opereerde het toernooi onder de vlag van 's-Hertogenbosch. Het was de derde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 1998. Er werd gespeeld op grasbanen.

De Nederlandse Miriam Oremans speelde in beide finales. Zij verloor die in het enkelspel, maar zegevierde in het dubbelspel samen met de Belgische Sabine Appelmans.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ruxandra Dragomir was het vijfde reekshoofd. Zij verloor in de eerste ronde van de latere winnares.

De als eerste geplaatste Amanda Coetzer uit Zuid-Afrika kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

De ongeplaatste Française Julie Halard-Decugis won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Nederlandse Miriam Oremans – ook het jaar ervoor verliezend finaliste – in twee sets. Halard-Decugis wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Rosmalen op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds meer dan twee jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Sabine Appelmans was het vierde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares. Landgenote Dominique Van Roost, als derde geplaatst, strandde in de eerste ronde.

Behalve finaliste Oremans was er nog een tweede deelneemster uit Nederland: Kristie Boogert was door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor Oremans.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Eva Melicharová en Helena Vildová hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Melicharová speelde samen met Cătălina Cristea, met wie zij de finale bereikte. Vildová en Karina Habšudová strandden in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste Belgisch/Nederlands duo Sabine Appelmans en Miriam Oremans won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Cătălina Cristea en Eva Melicharová in drie tiebreak-sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel, beide in 1998. Appelmans had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Oremans ook één.

Behalve Appelmans was er nog een Belgische deelneemster: Dominique Van Roost, die het derde reekshoofd vormde met de Argentijnse Florencia Labat – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Naast Oremans speelde er ook een Nederlands koppel mee: Debby Haak en Annemarie Mikkers hadden via een wildcard een plek in het speelschema gekregen – zij konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 1998
Rosmalen